John Vincent Atanasoff
John Vincent Lawless Hogan
John Vincent Hurt

Desambiguações de antropônimos